Jméno a příjmení Jaroslav Mayer nosí nebo v minulosti nosilo více osob:
 občanské jméno spisovatele Jaroslava Marii
 Jaroslav Mayer (architekt) (1925-2012) – činný v šedesátých až osmdesátých letech dvacátého století
 Jaroslav Mayer (1888/9-1959) - architekt, bratr Jana Mayera